Eyre Crowe ist der Name folgender Personen:

* Eyre Crowe (Maler) (1824–1910), britischer Maler
 Eyre Crowe (Diplomat) (1864–1925), britischer Diplomat
 Eyre Evans Crowe (1799–1868), britischer Journalist, Herausgeber und Historiker